Jenik ist der Familienname folgender Personen:

 John Jenik (* 1944), US-amerikanischer Geistlicher, Weihbischof in New York
 Miloslav Jeník (auch Miroslav Jeník; 1884–1944), böhmischer Opernsänger (Tenor) 

 Tamasi Wachtangowitsch Jenik (* 1967), russischer Fußballspieler